Данните са приблизителни оценки на Бюрото за преброяване на населението на САЩ за броя на жителите в градовете към 1 юли 2013 г. Столиците на отделните щати са показани с удебелен текст. Столицата на САЩ е показана с удебелен и наклонен текст.

САЩ
Градовете в САЩ по население